Magyarország az 1950-es megyerendezés óta 19 megyére oszlik, melyek megnevezése, az Alaptörvény tizenegyedik módosítása alapján, 2023. január 1. óta vármegye. A vármegyék Budapest főváros mellett az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, melyek járásokra, azok pedig településekre (városokra és községekre) tagolódnak tovább.

Vármegyék 
A vármegyék főbb adatai 2019-ben (hivatalosan még megyénként) az alábbiak. A közigazgatási beosztás 2016 végére, a népesség, a terület (km²) és a népsűrűség (fő/km²) 2019 elejére vonatkozó adat Magyarország 2019. évi közigazgatási helynévkönyve alapján.

Kapcsolódó szócikkek 
 ISO 3166-2:HU
 A magyar megyék elhelyezkedése a NUTS rendszerben
 Magyarország területi beosztásai
 Magyarország kistérségeinek listája
 Magyarország járásainak listája
 Magyarország települései
 Magyarország megyei jogú városainak listája

 
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák